Helsby bezeichnet als Ortsname:

 Helsby (Cheshire), Vereinigtes Königreich

Helsby ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Helsby (1862–1933), chilenischer Maler
 Eileen Helsby, britische Schauspielerin
 Laurence Helsby, Baron Helsby (1908–1978), britischer Regierungsbeamter